Бискарруэс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 30 км². Население — 228 человек (на 2010 год). Расстояние — 75 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Эскут (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Biscarrués
 Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos 

Муниципалитеты Уэски